Knak ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Knak (1875–1955), deutscher Theologe, Missionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Knak (* 1973), dänischer Musiker, Komponist und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Knack
 Knaak